Saint-Mesmin steht für folgende geografischen Objekte in Frankreich:
 Abtei Saint-Mesmin de Micy, ehemalige Benediktinerabtei im Gebiet der heutigen Gemeinde Saint-Pryvé-Saint-Mesmin im Département Loiret

Gemeinden:
 Saint-Mesmin (Aube), Département Aube
 Saint-Mesmin (Côte-d’Or), Département Côte-d’Or
 Saint-Mesmin (Dordogne), Département Dordogne
 Saint-Mesmin (Vendée), Département Vendée